Bilina kan syfta på följande platser:

Kroatien
 Bilina, Kroatien

Niger 

 Bilma, Agadez,

Tjeckien 

 Bílina (vattendrag), 
 Bílina (ort), Ústí nad Labem, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar